1. division 1979 var den 35. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Esbjerg fB vandt mesterskabet.

Stilling

Topscorere 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1979